Васи́лий Миха́йлович Авро́рин (1805—1855) — русский живописец, священнослужитель; представитель венециановской школы.

Биография 

Василий Аврорин родился в 1805 году в селе Петровском Можайского уезда Московской губернии в семье дьячка. В 1820-х годах находился в Санкт-Петербурге; был пенсионером митрополита Филарета. С 1828 года учился живописи у А. Г. Венецианова; живя у него, Аврорин по поручению Венецианова давал уроки живописи 12-летнему С. К. Зарянко.

Несколько картин Аврорина экспонировались на петербургских выставках Императорской Академии художеств: в 1830 году — «Молодые люди, удящие рыбу из беседки» (ныне — в собрании Исторического музея в Москве), «Башенка, подле коей сидит рисующий» и «Внутренность комнаты и в ней трое с музыкальными инструментами»; в 1833 — «Приёмная зала в Зимнем дворце».

Около 1833 года переехал в Москву. Служил дьяконом в церкви Воскресения Христова в Кадашах. В Москве Аврорин написал картины «Окружности церкви Воскресения в Барашах, от ворот, на монастырь её», «Воробьёвы горы», «Запрудная слобода с домом Мамонова», икону «Освящение храма Иерусалимского» для своего храма, портрет Толстого.

Скончался в Москве а.

Примечания

Литература 
Документы и воспоминания
 
Характеристики творчества
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 

Художники Российской империи
Священники Русской православной церкви
Ученики Алексея Венецианова